Lope de Aguirre (1510-1561) – hiszpański konkwistador
 Aguirre, gniew boży – niemiecki film z 1972
 Aguirre – ścieżka dźwiękowa do filmu, stworzona przez zespół Popol Vuh
 Aguirre (singel) – singiel zespołu Armia
 Aguirre – miejscowość w Boliwii
 Aguirre – miejscowość w Wenezueli

Zobacz też